Zusammenhalt steht für:

chemische Bindungskräfte:
die chemischen Bindungskräfte; Adhäsion und Kohäsion
Bindungsgefühl einer sozialen Gruppe, siehe Gruppenkohäsion

Siehe auch:
 Verbundenheit
 Wir halten fest und treu zusammen
 Zusammenhalt für Litauen